

Cinema
Jimmy – cortometraggio statunitense del 1913
Jimmy – cortometraggio statunitense del 1914 diretto da Scott Sidney
Jimmy – cortometraggio statunitense del 1915
Jimmy – film indiano del 1979
Jimmy – film indiano del 2008
Jimmy – film statunitense del 2013
Jimmy the raven – esemplare addestrato di corvo imperiale che recitò in diversi film tra gli anni '30 e '50

Personaggi immaginari
Jimmy – uno dei tre porcellini della Disney
Jimmy – personaggio della serie animata Ed, Edd & Eddy
Jimmy – personaggio della serie animata Jimmy Jimmy

Musica
Jimmy – singolo dei Purple Hearts del 1980
Jimmy – singolo di M.I.A. del 2007

Altro
Jimmy – variante inglese del nome proprio di persona Giacomo
Jimmy – musical di Bill e Patti Jacob
Jimmy – rete televisiva italiana